Le championnat du monde de volley-ball masculin 1970 s'est déroulé à Sofia () du 29 septembre au .

Compétition

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Deuxième tour

Classement 17-24 

|valign="top" |

|}
|}

Classement 9-16 

|valign="top" |

|}
|}

Classement 1-8 

|valign="top" |

|}
|}

Classement final

Composition des équipes 

Siegfried Schneider
Wolfgang Webner
Arnold Schulz
Freiwald
Wolfgang Weise
Horst Peter
Rainer Tscharke
Rudi Schumann
Jürgen Maune
Jürgen Kessel
Horst Hagen
Eckehard Pietzsch
Coach: Herbert Enter

Brunko Iliev
Dimitar Karov
Stoyko Kraychev
Kiril Metodiev
Tzvetan Pavlov
Zdravko Simeonov
Vasil Simov
Kiril Slavov
Stoyan Stoev
Lachezar Stoyanov
Aleksandar Trenev
Dimitar Zlatanov
Coach: Dimitur Guigov
Coach: M. Karaivanov
Coach: Sava Robev

Yoshihide Fukao
Kenji Kimura
Isao Koizumi
Masayuki Minami
Yasuaki Mitsumori
Jungo Morita
Yuzu Nakamura
Katsutoshi Nekota
Seiji Ohko
Tetsuo Sato
Kenji Shimaoka
Tadayoshi Yokota

Vladimír Petlák
Milan Vápenka
Lubomír Zajícek
Jaroslav Stančo
Petr Pavlík
Ludvík Nemec
J. Penc
M. Řeznícek
Jaroslav Tomáš
Pavel Schenk
Zdenek Groessl
Drahomír Koudelka
Coach: Karel Láznicka
Coach: Zdenek Malý

Jean-Marc Buchel
Gérard Estebe
Jean Trottier
Jean-Marc Sanchez
Claude Evrard
JeanMichel Bellot
Élie Chouraqui
Jean-Louis Gervais
Didier Baronnet
Jean-Louis Castaing
Michel Genson
Michel Comte
entraîneur : Georges Derose

Monde masculin 1970
1970
Volley-ball masculin
Volley-ball masculin 1970
Monde masculin
1970 en Bulgarie